Kralovec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Královec, ort, Hradec Králové, 
 Anenská Studánka, ort, Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar